Boudewijn Koops (1985) is een Nederlandse (Twentse) acteur, regisseur en theaterproducent.

Biografie 
Boudewijn Koops werd bekend door zijn rol in de tv-serie Van jonge leu en oale groond (RTV Oost en NL Film)

Tijdens zijn studie theater aan ArtEZ speelde hij als acteur in voorstellingen van locatietheater De PeerGrouP in Noord-Oost Nederland en The National theatre of Wales. Van 2015 t/m 2018 was hij werkzaam bij TEN Producties waar hij o.a. de succesvoorstelling Boys don't cry schreef en speelde. In de jaren daarna speelde hij voor Theater Gnaffel, Prins te Paard en groeide hij uit tot een allround theatermaker en producent. Boudewijn Koops is werkzaam als artistiek leider van De Stadsproductie, een productiehuis voor Community Art in Oost-Nederland die in 2018 het muziektheaterspektakel De Wilde Deerne op de planken bracht.

Voor de Provincie Overijssel werkte Koops in 2019 in het kader van de verkiezingen als programmamaker en presentator mee aan de tv-debatten voor het programma Overijssel Kiest, in samenwerking met RTV-Oost, in 2020 werkte hij mee aan 17 documentaires over WOII, als presentator van 75 jaar vrijheid. In de zomer van 2020 maakte hij het programma Op de camping - Expeditie Oost en in 2021 presenteerde hij het programma Overijssel kiest of niet, in 2022 maakte hij samen met Glenn de Randamie het tv programma Thuis met Boudewijn & Typhoon, eveneens voor RTV Oost.

Sinds 2021 is Boudewijn Koops werkzaam als artistiek directeur van cultuurstichting Gelijkspel., onder die vlag kwam in 2023 theaterspektakel DHLOMO tot stand in het stadion van Heracles Almelo. Als regisseur is hij onder andere verbonden aan Koorbazen IN november 2022 maakte Koops zijn regiedebuut in de grote zaal met de voorstelling; Sympathy for the devil. Een interdisciplinaire voorstelling over Marianne Faithfull en Anita Pallenberg en The Rolling Stones, de eerste productie van Zwolse Theaters.
 

Nederlands acteur
Nederlands televisiepresentator